Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Brunei è stato confermato il 9 marzo 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia

Marzo 
Il 9 marzo 2020, il Ministero della Salute ha confermato che i test preliminari sul coronavirus erano tornati positivi per un maschio di 53 anni che era tornato da un tabligh (raduno religioso musulmano) a Kuala Lumpur, in Malesia, il 3 marzo. Il paziente ha iniziato a manifestare i sintomi il 7 marzo e alla fine è stato trasferito nel Centro di isolamento nazionale di Tutong per il trattamento. Il ministero stava seguendo i tre amici con cui aveva viaggiato e con i familiari del paziente.

Il 10 marzo, il Ministero della sanità ha segnalato altri cinque casi di coronavirus, portando il totale a sei. Questi cinque individui erano stretti contatti del primo caso ed erano stati isolati per il trattamento presso il Centro di isolamento nazionale di Tutong.

L'11 marzo, il ministero della Sanità ha riportato cinque nuovi casi, portando il numero totale a 11. Tre di questi avevano partecipato al tabligh di Kuala Lumpur il 3 marzo.

Maggio 
Il 5 maggio è stato confermato un nuovo caso di COVID-19, portando il casi attivi totali a 139. Il giorno successivo sono stati rilevati 2 nuovi casi, correlati al caso rilevato il giorno precedente.

Giugno 
Il 2 giugno, la maggior parte delle scuole ha parzialmente riaperto e la maggior parte delle classi ha ripreso normalmente le lezioni.

Reazione del governo

Statistiche

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Brunei
Sanità in Brunei